Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1984 in Köln

Relegations- und Aufstiegsrunden 
Legende:

Ab der folgenden Saison 1984/85 spielten in der Gruppe Nord die Vereine aus Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin und in der Gruppe Süd die Vereine aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz/Saar. Dazu wechselten die drei Berliner Vereine von Süd nach Nord und die vier NRW-Vereine von Nord nach Süd. Für die Südgruppe wurden daher zwei kombinierte Relegations- und Aufstiegsrunden (Süd und West) gespielt, an denen der am schlechtesten platzierte Süd- bzw. West-Verein teilnahm. In der Aufstiegsrunde für die Nordgruppe gab es dagegen zwei Aufstiegsplätze.

Relegationsrunden 
Die Relegationsrunden fanden in Bad Kreuznach (Süd) und Krefeld (West) statt.

Aufstiegsrunde 
Die Aufstiegsrunde Nord fand in Hannover statt.

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1983
Hockey 1984